Чортківська міська музична школа — освітній комунальний навчальний заклад Чортківської міської ради у місті Чорткові Тернопільської області.

Відомості 
У 1939 р. — засновано школу, яка у роки війни школа припинила свою діяльність.

З 1944 р. — школа знову відновила свою роботу.

У 2021 р. учениці школи виграли гран-прі ІХ Міжнародного дистанційного фестивалю-конкурсу «Grand fest winter» під керівництвом викладачки Оксани Горєлової.

Відділення 
Функціонують відділення:
 фортепіанний
 духових інструментів
 образотворчого мистецтва
 театральний

Педагогічний колектив 
Педагогічний колектив складається з 43 педагогів.

Директори
 А. Чижда,
 О. Герасимович,
 Л. Шапіро,
 І. Воротилова,
 Г. Аронов,
 В. Чельтер,
 В. Іванець,
 Ярослав Дрогоморецький,
 Олег Цуркан (від 2018).

Примітки

Посилання 
 ЧММШ Чортківської міської ради Тернопільської області // Опендатабот
 Чортківська міська музична школа // Сайт Чортківської міської ради

Школи Чорткова